Кокито што на шпанском значи "мали кокос" је традиционално божићно пиће које потиче из Порторика .  Мешано пиће се прави од порториканског рума, кокосовог млека, креме од кокоса, заслађеног кондензованог млека, ваниле, мушкатног орашчића, каранфилића и цимета.

Историја 
Кокито је првобитно пронађен у Порторику. Међутим, пића слична кокиту налазе се широм Кариба.  Постоје две различите теорије о пореклу пића. Неки верују да је особа која је створила кокито непозната, као и како је рецепт почео. 

Други кажу да су пиће на Карибе донели Шпанци током колонијалног периода Порторика. Шпанци су узели своју верзију јаја од јаја и комбиновали је са локалним румом, стварајући кокито. Варијације су веома сличне ономе што су сматрали оригиналним рецептом: млеко и шећер. Иако се ово сматрало оригиналним састојком, Порторико га је изменио додавањем кокоса. 

Рецепт има 4 главна састојка, али није ограничен на ове:

 Кокосово млеко
 Кокосов крем
 Порторикански рум
 Заслађено кондензовано млеко. 

Порториканско мешано пиће подсећа на егног и обично се сервира после вечере у чаши . Неки припремају пиће са јајима, док неки не. Познато је да је пиће слатко и јако (са румом). 

Пиће се може видети већ на Дан захвалности, а касније на Богојављање . Имајући то у виду, пиће се углавном појављује током божићне сезоне.

Варијације 

Постоји много варијација кокито на основу локације и породичних традиција. Иако су све ове варијације јединствене на свој начин, све имају једну заједничку ствар, а то је генерално рум, мада неки више воле да га праве са другим алкохолом као што је шпански ликер 43.

Могу се додати и друге ароме. Најпопуларнији су звездасти анис, млеко од пистаћа, зобено млеко, кафа, нутела, масала чај, крем сир, банана и јагоде.

Кокито де цалабаза направљена је за Дан захвалности са зачинима за питу од бундеве и пиреом од бундеве.

Кокито де пиња колада спаја национално пиће Порторика са пићем за национални празник. Основни рецепт за кокито помешан је са соком од ананаса, вишњама мараскино, корицом лимете, масном павлаком и горчином.

Припрема 
У зависности од састојка по избору, кокито се може припремити преко шпорета или у блендеру. Нежно кување састојака згушњава пиће, спречава га да се одваја и даје му дужи рок трајања. Ова метода обично садржи јаја. Рум, ванила и други екстракти се додају након што се охлади. Додавање свих састојака са млевеним зачинима у блендер чини брзу алтернативу без јаја. Ово обично доводи до тога да се напитак одвоји након неколико минута и да се маст из кокоса стврдне, узрокујући здепаст кокито са грудвицама. Цокуито се сипа у стаклене флаше са једним или два штапића цимета. Након припреме и хлађења, спреман је за сервирање, али најбоље је направити две недеље или више унапред за пун укус.

Догађаји 
Ел Мусео дел Баррио у Њујорку је домаћин годишњег такмичења за дегустацију кокита под називом Кокито Мастерс на Дан три краља у јануару. Такмичење је први пут установљено 2002. године и наставља се сваке године.

Референце 

Коктели